Carlos Barros puede hacer referencia a:
 Carlos Barros (1946-), historiador español.
 Carlos Barros (1990-), futbolista guatemalteco.